Мезилеси може бити:

 Мезилеси (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Мезилеси (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република